RL — термин, который может означать:

 Rl — 20-я буква языка вальбири
 RL-10 — американский жидкостный ракетный двигатель
 RL — Reinforcement Learning (обучение с подкреплением)

Серия автомобилей 

 Acura RL — седан представительского класса
 Alfa Romeo RL — спортивный автомобиль

См. также 

 Rocket League — динамичная гоночная игра в стиле футбола